Illiria bezeichnet:

 Illiria (Schiff, 1918), albanische Staatsjacht
 Illiria (Schiff, 1962), Schiff der italienischen Reederei Adriatica di Navigazione